MAN SL200 — городской высокопольный автобус, выпускаемый компанией MAN в период с 1973 по 1988 год по спецификации VöV-Standard-Bus. Было построено более 5500 единиц стандартной версии. Существовало также несколько версий шасси, на котором делали свои автобусы другие производители.

Эксплуатация

Австралия 
SL200 был популярен среди правительственных операторов ACTION (закупил 151 автобус), Brisbane City Council (180 автобусов), Metropolitan Transport Authority, Melbourne (158 автобусов) и State Transit Authority (138 автобусов).

Новая Зеландия 
Региональный совет Окленда приобрел 88 единиц SL200.

Россия 
Несколько десятков подержанных автобусов MAN SL200 эксплуатировалось в Санкт-Петербурге в первой половине 2000-х годов. Также около 30 автобусов с 1993 по 2007 годы работало в Мострансавто.

Вытеснение 
MAN SL200 был заменён автобусом MAN SL202.

MAN SG240H 
MAN SG240H/SG280H — высокопольный городской сочленённый заднеприводный автобус, выпускаемый с 1980 по 1986 год. Вытеснен с конвейера моделью MAN SG242.

См. также 
 Mercedes-Benz O305

Ссылки 
 https://dsbs.esquad.de/fahrz/vin_man.html
 http://www.actbus.net/man-sl200/

Примечания 

SL200
VöV-Standard-Bus